Die 1. jugoslawische Fußballliga 1962/63 war die 34. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 19. August 1962 und endete am 9. Juni 1963.

Titelverteidiger FK Partizan Belgrad wurde zum fünften Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze aufgestockt. Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten beiden Teams stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1962/63